Hecker (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Hecker (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Florian Hecker (pseudoniem: Hecker), een Oostenrijkse artiest
Zvi Hecker, een Israëlisch architect